Phenomenon ("fenômeno", em inglês) pode se referir a:
 Phenomenon (álbum de LL Cool J) - sétimo álbum de estúdio do rapper americano LL Cool J
 Phenomenon (filme) - filme americano de 1996 dirigido por Jon Turteltaub
 Phenomenon (Thousand Foot Krutch) - álbum de 2003 da banda canadense cristã Thousand Foot Krutch
 Phenomenon (UFO) - álbum de 1974 da banda de hard rock inglesa UFO

Desambiguação